Bar Kochba ( בר כוכבא, syn Kochby, někdy též Bar Kokhba, Bar Kochva, Bar Cochva apod.) je původně jméno Šimona bar Kochby, vůdce protiřímského povstání ve druhé (podle jiného číslování třetí) z židovsko–římských válek. 

Bar Kochba může mít také další významy:
Bar Kochba (spolek), český sionistický spolek
Bar Kochba, album Johna Zorna z let 1994/1996 
Bar Kokhba Sextet, hudební těleso (viz též hudební skupina Masada)
Bar Kochba, epos Jaroslava Vrchlického 
Bar Kochba, opera Stanislava Sudy na motivy Jaroslava Vrchlického
Bar Kochba, divadelní hra Abrahama Goldfadena z let 1883/1885
TuS Bar Kochba Nürnberg, německý fotbalový klub
Bar Kochba Berlin, někdejší německý fotbalový klub
Bezalel Bar-Kochba, izraelský historik
Bar Kochba, fiktivní bar ve filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku